Фаталь — многозначное слово.

Персонажи 
 Fatal Bazooka (Фаталь Базука) — вымышленный рэпер, воплощенный актером Микаэлем Юном, а также одноимённая пародийная рэп-группа, возглавляемая им же.

Музыкальные произведения 
 Fatal — альбом рэппера Hussein Fatal, вышедший в 2002 году

Игры 
 Fatale — видеоигра, вышедшая в 2009, разработчик Tale of Tales

Книги 
  — роман Жана-Патрика Маншетта, вышедший в 1977 году.

Фильмы 
 Фаталь (фильм, 2010) — комедийный музыкальный французский фильм 2010 года, режиссёр Микаэль Юн